Альдабра:

 Альдабра — атолл в Индийском океане, принадлежит государству Сейшелы.
 Альдабра — группа островов, расположена в западной части Индийского океана и входит в Внешние Сейшельские острова.